Ciénaga, comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena
Ciénaga de Oro, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
Ciénaga de Zapata, comune di Cuba nella Provincia di Matanzas